Il Messaggero – quotidiano italiano
Il messaggero (Messenger) – romanzo di Lois Lowry del 2004
Il messaggero - The Haunting in Connecticut (The Haunting in Connecticut) – film del 2009 diretto da Peter Cornwell
Il messaggero (Harbinger) – episodio della terza stagione di Star Trek: Enterprise